Die Eredivisie 2017/18 war die 62. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 129. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Die reguläre Saison begann am 8. August 2017 mit dem Spiel ADO Den Haag – FC Utrecht und endete am 6. Mai 2018.

Niederländischer Meister wurde zum 24. Mal PSV Eindhoven. Titelverteidiger Feyenoord Rotterdam gewann den KNVB-Pokal. Der Meister der Eredivisie 2009/10, der FC Twente Enschede, musste erstmals seit den 1980er Jahren wieder in die zweitklassige Eerste Divisie absteigen. VVV-Venlo als Meister der Eerste Divisie und NAC Breda traten als Aufsteiger an.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger und der Dritte qualifizierten sich für die Europa League. Der dritte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 5 bis 8 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 3, 4, 6 bis 10 und 13 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2018/19.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 9. und die Rückspiele am 12. Mai 2018 statt.

|}

 Runde 2
Das Hinspiel fand am 15. und das Rückspiel am 19. Mai 2018 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die acht bestplatzierten Mannschaften der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um Aufstieg bzw. Relegation. Zweitmannschaften von Eredivisie-Vereinen konnten nicht in die Eredivisie aufsteigen und sind somit auch von den Play-offs ausgeschlossen. Dies betraf die erstplatzierte Zweitmannschaft von Ajax Amsterdam sowie die fünftplatzierte Zweitmannschaft des PSV Eindhoven. Staffelsieger der in vier Phasen ausgespielten Eerste Divisie war für die Play-offs qualifiziert, unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamttabelle, somit war der FC Dordrecht auf Platz 13 für die Play-offs qualifiziert. Da Fortuna Sittard als Tabellenzweiter und bestplatzierter aufstiegsberechtigter Verein direkt in die Eredivisie aufstieg, nahmen an den Play-offs letztlich die Vereine auf den Plätzen 3, 4, 6 bis 10 und 13 teil. In der ersten Runde spielten die vier niedrigstplatzierten Mannschaften aus der Eerste Divisie gegeneinander (13 gegen 8 und 10 gegen 9). Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die vier höherplatzierten Mannschaften der Eerste Divisie gegeneinander (7 gegen 3 und 6 gegen 4). In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2018/19.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 1. und die Rückspiele am 5. Mai 2018 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 10. und die Rückspiele am 13. Mai 2018 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 17., die Rückspiele finden am 20. Mai 2018 statt.

|}

Die Meistermannschaft des PSV Eindhoven 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Meiste Torvorlagen

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2017/18